Faller est un patronyme porté notamment par :

Patronyme 
 Friedrich Faller (1856-1905), homme politique badois ;
 Joseph Faller (1834-1914), homme d'église français ;
 Louis Clément Faller (1819-1901), peintre français ;
 Olivier Faller (1951-2016), musicien et homme politique suisse ;
 Robert Faller (1924-1983), musicien suisse ;
 Ruwen Faller (né en 1980), athlète allemand spécialise du .

Pseudonyme 
 Roger Faller (né en 1918), écrivain français spécialisé dans le roman policier et d'espionnage.

Sociétés
 Faller, société allemande de création et fabrication de maquettes.
 Dragées Faller, société française de création de décorations de tables de fêtes et de compositions avec dragées.

Homonymie de patronyme